Thomas Rohde (født 19. november 1999) er en dansk fodboldspiller, der spiller for Odder som angriber.

Klubkarriere 
Rohde spillede for Hatting-Torsted og BGI akademiet som ungdomsspiller.

AC Horsens 
Som U/19-spiller var han i januar 2018 med førsteholdstruppen på træningslejr i Spanien.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Fodboldspillere fra Danmark